Miejscowości w USA:
 Momence – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Kankakee
Gminy w USA:
 Momence (ang. Momence Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kankakee
 Momence (ang. Momence Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Fillmore